Reineta puede referirse a:
Una hierba de la familia de las asteráceas.
Una  variedad de manzana.
Un pez del género brama.